

Sigle 
 Scuola matematica interuniversitaria
 Serial Management Interface, un'interfaccia per configurare l'Ethernet PHY.
 Sistema moda Italia
 Società metallurgica italiana
 Società meteorologica italiana
 Società mineralogica italiana
 Société musicale indépendante
 Structure of Management Information
 Sindacato medici italiani
 Successive modifiche ed integrazioni
 Supplier-Managed Inventory
 Swiss Market Index
 SMi-35 e SMi-44 – le due versioni della Schrapnellmine

Codici 
 SMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Samo (Grecia)
 smi – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue sami

Religione 
 S.M.I. – Ancelle del Bambin Gesù
 S.M.I. – Suore di Maria Immacolata